Рогачёва — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Рогачёва (Гринина), Анастасия Олеговна (род. 1989) — российская футболистка.
 Рогачёва, Екатерина Ивановна (1913—1980) — птичница Катайского госплемптицезавода Курганской области, Герой Социалистического Труда.
 Рогачёва, Зоя Александровна (Жукова; род. 1936) — Герой Социалистического Труда.
 Рогачёва, Людмила Васильевна (род. 1966) — советская и российская легкоатлетка, призёр Олимпийских игр.
 Рогачёва, Марина Георгиевна (род. 1965) — российский государственный деятель.
 Рогачёва, Татьяна Прокопьевна (род. 1937) — доярка совхоза «Новоеловский». Герой Социалистического Труда.